Ивашёв — фамилия; имеет женскую форму Ивашёва.
 Ивашёва, Валентина Семёновна (1915—1991) — украинская советская актриса.

Составные фамилии

См. также 
 Ивашев
 Ивашов